Lo Snæfell è il nome di tre vulcani islandesi.

 La famosa montagna Snæfellsjökull, situata vicino a Reykjavík, alta 1.446 metri, con il suo ghiacciaio nella parte superiore, si trova nella zona occidentale dell'Islanda.
 Snæfell (Eyjabakkajökull), il più alto degli altri due vulcani chiamati Snæfell, alto 1.833 metri si trova a nord-est di Vatnajökull. Il vulcano domina una vasta area di circa 1.000 metri. Non lontano da questo rilievo è stata realizzata la tanto discussa centrale idroelettrica Kárahnjúkavirkjun nelle Miðhálendið.
 Infine, una montagna di 1.383 metri che si trova a sud-est del Vatnajökull vicino al famoso lago glaciale Jökulsárlón.